Пе́репись — приём статистического наблюдения, предполагающий сбор и регистрацию (как правило, в порядке анкетирования) сведений, фактов и признаков, относящихся к каждой единице изучаемой совокупности. Например:

 Перепись населения
 Сельскохозяйственная перепись
 Поземельные переписи в России
 Военно-конская перепись
и другие.

Топонимы 
 Перепись — село в Черниговской области Украины.